Jari Petteri Viuhkola (né le  à Oulu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kärpät Oulu, il débute en senior en 1998 dans la I divisioona, le deuxième niveau finlandais. il découvre la SM-liiga en 2000. Il est choisi au sixième tour en cent-cinquante-huitième position par les Blackhawks de Chicago au cours du Repêchage d'entrée dans la LNH 1998. Le TPS remporte le Kanada-malja en 2004, 2005, 2007 et 2008. En 2007, il joue une dizaine de matchs en Amérique du Nord dans la Ligue américaine de hockey avec les Devils de Lowell.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 2004 : remporte le Trophée Matti-Keinonen.
 2005 : nommé dans l'équipe d'étoiles.
 2007 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Kärpät Oulu || I divisioona || 14|| 5|| 5|| 10|| 6|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1999-2000|| Kärpät Oulu || I divisioona || 31|| 6|| 15|| 21|| 59|| 7|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2000-2001|| Kärpät Oulu || SM-liiga|| 54|| 5|| 8|| 13|| 32|| 9|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2001-2002|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 46|| 8|| 14|| 22|| 24|| 4|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2002-2003|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 49|| 15|| 17|| 32|| 56|| 15|| 4|| 8|| 12|| 10
|-
| 2003-2004|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 53|| 25|| 31|| 56|| 34|| 14|| 3|| 5|| 8|| 4
|-
| 2004-2005|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 44|| 15|| 16|| 31|| 30|| 12|| 5|| 10|| 15|| 6
|-
| 2005-2006|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 46|| 12|| 27|| 39|| 40|| 11|| 2|| 8|| 10|| 4
|-
| 2006-2007|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 37|| 7|| 38|| 45|| 40|| 10|| 4|| 6|| 10|| 6
|-
| 2007-2008|| Devils de Lowell|| LAH|| 10|| 0|| 3|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 9|| 1|| 9|| 10|| 8|| 15|| 5|| 7|| 12|| 8
|-
| 2008-2009|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 49|| 10|| 36|| 46|| 18|| 15|| 0|| 11|| 11||4 
|-
| 2009-2010|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 29|| 7|| 23|| 30|| 18|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2011-2012 || Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 49|| 5|| 23|| 28|| 24|| 9|| 3|| 2|| 5|| 8
|-
| 2012-2013|| Kärpät Oulu || SM-liiga|| 19|| 3|| 2|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Kärpät Oulu || Liiga|| 51|| 6|| 22|| 28|| 16|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015|| Hokki Kajaani || Mestis || 5|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 1998 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 6|| 2|| 4|| 6|| 12|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2000 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 1|| 2|| 6|| -1|| align="left"| Septième place
|-
| 2004 || align="left"| Championnat du monde || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| +3|| align="left"| Sixième place
|-
| 2005 || align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"| Septième place
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 1|| 2|| 2|| 0|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 3|| 0|| 3|| 0|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent

Références

Naissance en février 1980
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Devils de Lowell
Naissance à Oulu
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Matti-Keinonen